Erwin Nijboer – ex ciclista su strada
 Friso Nijboer – scacchista olandese
 Gerard Nijboer – ex maratoneta olandese